Hirlatz bezeichnet:
 Hirlatz (Berg), eine Berggruppe des Dachsteingebirges bei Hallstatt
 Hirlatzhöhle, ein Riesenhöhlensystem in einer Wand im Norden des Hirlatz